Eduardo Rihan Cypel (1975-), homme politique français ;
Sylvain Cypel, journaliste français.